Bella Vista puede referirse a:

Localidades y divisiones administrativas

Argentina 
 Bella Vista, localidad de la provincia de Buenos Aires.
 Bella Vista, barrio de la ciudad de Córdoba;
 Bella Vista, ciudad de la provincia de Corrientes:
 Departamento Bella Vista, división administrativa de la provincia de Corrientes;
 Bella Vista, paraje en la provincia de La Rioja;
 Bella Vista, paraje en la provincia del Neuquén;
 Bella Vista, localidad de la provincia de San Juan;
 Bella Vista, ciudad de la provincia de Tucumán;

Colombia 
 Bella Vista, barrio de la Ciudad Cali, Colombia

Bolivia 
 Bella Vista, localidad del departamento del Beni.

Estados Unidos 
 Bella Vista, localidad de Arkansas.
 Bella Vista, localidad del condado de Shasta, California.

México 
 Bella Vista, municipio del Estado de Chiapas.
 Bella Vista, pueblo del Estado de Chiapas.

Panamá 
 Bella Vista, corregimiento del distrito de Panamá.
 Bella Vista, corregimiento del distrito de Tolé.

Paraguay 
 Bella Vista, barrio de Asunción;
 Bella Vista, localidad en el departamento Amambay.
 Bella Vista, localidad en el departamento Itapúa.

República Dominicana 
 Bella Vista, sector del Distrito Nacional en República Dominicana.

Uruguay 
 Bella Vista, barrio de la ciudad de Montevideo.
 Bella Vista, balneario del departamento de Maldonado.
 Bella Vista, localidad del departamento de Paysandú.

Venezuela 
 Bella Vista, población ubicada en el Estado de Aragua.

Instituciones deportivas 
  Club Atlético Y Social Bella Vista, equipo deportivo de Bella Vista, Provincia de Buenos Aires, Argentina.
  Bella Vista de Bahía Blanca, equipo de fútbol de Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires, Argentina.
  Club Sportivo Bella Vista, equipo de fútbol de Bella Vista, Provincia de Tucumán, Argentina.
  Club Atlético Bella Vista, equipo de fútbol de Uruguay.
  Paysandú Bella Vista, equipo de fútbol de Uruguay.

Miscelánea 
 Bella Vista, laguna de Bolivia.
 Bella Vista, ganadería de toros de lidia de Venezuela.